Arroyo Carpintería ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Carpintería (Arroyo de Chamangá), Nebenfluss des Arroyo de Chamangá, Uruguay
 Arroyo Carpintería (Río Tacuarembó), Nebenfluss des Río Tacuarembó, Uruguay
 Arroyo Carpintería (Río Yí), Nebenfluss des Río Yí, Uruguay